Кокошешть () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Пеулешть.
 Кокошешть () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Аврам-Янку.